O Miss Israel é um concurso de beleza feminino tradicional realizado anualmente desde 1952, que, visa eleger a melhor respresentante israelense para o concurso internacional de Miss Mundo e Miss Universo. 

O concurso também escolhe representantes para outros concursos. Israel já conquistou uma coroa com Rina Messinger em 1976. É um dos poucos países que participa do Miss Universo desde sua criação. O país mantém um jejum de 14 anos sem classificação no Miss Universo.

Vencedoras

Observações

 Israel só deixou de participar uma vez do certame, em 1953.

Ligações externas
 Site Oficial do Miss Israel
 Lista de misses Israel no Pageantopolis

Israel